Blue Creek ist der Name folgender geografischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Creek (Jefferson County, Alabama)
 Blue Creek (Tallapoosa County, Alabama)
 Blue Creek (Georgia), im DeKalb County
 Blue Creek (Ohio), im Adams County
 Blue Creek (Tennessee), im Giles County
 Blue Creek (Utah), im Box Elder County
 Blue Creek (West Virginia), im Kanawha County
 Blue Creek Forest, im DeKalb County, Georgia
 Blue Creek Junction, im Jefferson County, Alabama

Sonstiges:
 Blue Creek (Río Hondo) oder Río Azul (Río Hondo), Nebenfluss des Río Hondo im Dreiländereck Guatemala/Mexiko/Belize
 Blue Creek (Archäologische Stätte), prähistorische Ruinenstadt an der Grenze von Belize/Guatemala/Mexiko
 Blue Creek (Toledo District), Abschnitt des Rio Blanco, sowie Siedlung und archäologische Stätte im Toledo District, Belize
 Blue Creek District Mine, Mine im Gunnison County, Colorado
 Blue Creek Number 2 Mine, Mine im Tuscaloosa County, Alabama
 Blue Creek Number 3 Mine, Mine im Jefferson County, Alabama
 Blue Creek Wilderness Study Area, Park im Grant County, New Mexico

Siehe auch:
 Blue Creek Township
 Blue Creek Preserve, privates Naturreservat der Reiseveranstalter IZE Belize
 Hokeb Ha Cave („Blue Creek Cave“), Höhlenbach am Blue Creek in Belize